Liphistiidae – rodzina pająków należąca do podrzędu Mesothelae. Obejmuje 8 rodzajów i 91 opisanych gatunków z południowo-wschodniej Azji. Liphistiidae są jedynymi współczesnymi przedstawicielami najbardziej pierwotnej linii ewolucyjnej pająków – Mesothelae, jednak klad ten powstał względnie niedawno – w paleogenie, pomiędzy 39 a 58 mln lat temu na terenie Azji. Poszczególne rodzaje Liphistiidae wyewoluowały z kolei pod koniec paleogenu lub w neogenie, pomiędzy 4 a 24 mln lat temu.

Kladogram Liphistiidae według Xu i in. (2015a,b)

Rodzaje 
 Liphistius Schiødte, 1849 — Indonezja, Laos, Malezja, Mjanma, Tajlandia (50 gatunków)
 Heptathela Kishida, 1923 — Japonia (10 gatunków)
 Ganthela Xu i Kuntner, 2015 — Chiny (2 gatunki nazwane i 5 nieopisanych)
 Qiongthela Xu i Kuntner, 2015 — Chiny, Wietnam (3 gatunki nazwane i 3 nieopisane)
 Ryuthela Haupt, 1983 — Japonia: Riukiu (5 gatunków)
 Sinothela Haupt, 2004 — Chiny, Wietnam (4 gatunki)
 Songthela Ono, 2000 — Chiny (11 gatunków)
 Vinathela Ono, 2000 — Chiny, Wietnam (6 gatunków)

Przypisy

Bibliografia 
 
 Ono, H. (1999) Spiders of the genus Heptathela (Araneae, Liphistiidae) from Vietnam, with notes on their natural history. The Journal of Arachnology 27(1): 37-43. PDF
 Murphy, Frances & Murphy, John (2000): An Introduction to the Spiders of South East Asia. Malaysian Nature Society, Kuala Lumpur.
 

Mesothelae